Aleksandr Edgardovitch Barkov - en  (Aleksandr Èdgardovič Barkov) - (né le  à Novossibirsk en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste d'attaquant. Il est le père d'Aleksandr Barkov Jr..

Biographie

Carrière en club 
Formé au Sibir Novossibirsk, il débute en senior dans le URSS en 1982. En 1988, il rejoint le HK Spartak Moscou. L'équipe décroche la Coupe Spengler 1989 et 1990. Il passe une saison dans la Serie A avec le HC Courmayeur en 1993-1994 puis part en Finlande. Il remporte la SM-Liiga avec le Tappara Tampere en 2003. Il met un terme à sa carrière de joueur un an plus tard.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

MHL 
 1992 : nommé dans la meilleure ligne (Aleksandr Selivanov - Aleksandr Barkov - Alekseï Tkatchouk).

SM-Liiga 
 2001 : nommé dans l'équipe type.

Statistiques 

| 1983-1984|| Sibir Novossibirsk|| URSS|| 32|| 8|| 1|| 9|| 10|| || || || ||
|-
| 1984-1985|| Sibir Novossibirsk|| Vyschaïa Liga || 58|| 17|| 16|| 33|| 18|| || || || ||
|-
| 1985-1986|| Sibir Novossibirsk|| Vyschaïa Liga|| 64|| 38|| 30|| 68|| 22|| || || || ||
|-
| 1986-1987|| Sibir Novossibirsk|| Vyschaïa Liga|| 72|| 25|| 19|| 44|| 64|| || || || ||
|-
| 1987-1988|| Sibir Novossibirsk|| Vyschaïa Liga|| 72|| 29|| 40|| 69|| 50|| || || || ||
|-
| 1988-1989|| Spartak Moscou|| URSS || 33|| 3|| 14|| 17|| 26|| || || || ||
|-
| 1989-1990|| Spartak Moscou|| URSS || 46|| 9|| 17|| 26|| 29|| || || || ||
|-
| 1990-1991|| Spartak Moscou|| URSS || 45|| 11|| 14|| 25|| 26|| || || || ||
|-
| 1991-1992|| Spartak Moscou|| MHL || 35|| 17|| 12|| 29|| 18|| || || || ||
|-
| 1992-1993 || Spartak Moscou|| MHL || 42|| 16|| 29|| 45|| 22|| || || || ||
|-
| 1993-1994|| HC Courmayeur|| Serie A|| 25|| 15|| 28|| 43|| 8|| || || || ||
|-
| 1994-1995|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 50|| 18|| 22|| 40|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 50|| 20|| 26|| 46|| 53|| 44|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 1996-1997|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 50|| 17|| 25|| 42|| 28|| 3|| 0|| 4|| 4|| 4
|-
| 1997-1998|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 48|| 12|| 29|| 41|| 26|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 1998-1999|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 53|| 13|| 29|| 42|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 54|| 21|| 35|| 56|| 28|| 2|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2000-2001|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 56|| 14|| 36|| 50|| 32|| 10|| 2|| 9|| 11|| 4
|-
| 2001-2002|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 56|| 6|| 40|| 46|| 30|| 10|| 3|| 4|| 7|| 0
|-
| 2002-2003|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 56|| 10|| 23|| 33|| 30|| 15|| 1|| 5|| 6|| 4
|-
| 2003-2004|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 45|| 4|| 16|| 20|| 30|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 1992 || Russie || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 4|| 4|| +3|| 2|| align="left"| Cinquième place
|-
| 1997 || Russie || align="left"| Championnat du monde || 9|| 3|| 5|| 8|| +10|| 27|| align="left"| Quatrième place
|-
| 1999 || Russie || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| -2|| 0|| align="left"| Cinquième place

Notes et références 

Naissance en avril 1965
Joueur soviétique de hockey sur glace
Joueur international russe de hockey sur glace
Entraîneur russe de hockey sur glace
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Tappara
Attaquant de hockey sur glace